Nordenskiöld puede hacer referencia a:
 Nordenskiöld, cráter del planeta Marte.
 Adolf Erik Nordenskjöld, geólogo, geógrafo y explorador sueco (1832-1901).
 Archipiélago Nordenskiöld, el mayor archipiélago del mar de Kara.
 Islas Nordenskiöld, un grupo de islas árticas canadienses localizadas en el golfo de la Reina Maud.
Ver también:
 Otto Nordenskjöld, naturalista sueco que exploró Patagonia y Tierra del Fuego.
 Lago Nordenskjöld, lago en el parque nacional Torres del Paine que lleva el nombre de Otto Nordenskjöld.